Schwietz ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Schwietz (1850–1925), Königlich Preußischer Scharfrichter 1900–1914
 Roger Lawrence Schwietz (* 1940), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, emeritierter Erzbischof von Anchorage

Siehe auch:
 Schwyz